Габин  (умер в 295 году) — священномученик Римский. День памяти — 19 февраля.

Святой Габин (Gabinus), или Гавиний, брат папы Римского Гая и родственник императора Диоклетиана, считается отцом св. Сусанны. Будучи рукоположённым в большом возрасте, св. Габин отошёл ко Господу в Римской тюрьме от голода. По иным сведениям, обезглавлен за отказ совершить языческое жертвоприношение.

Мощи св. Габина почивают в Лионе, в храме св. Троицы.

См. также 
 Габин, Прото и Ианнуарий

Примечания

Литература

Ссылки 
 Gabinus of Rome
 Мученица Сосанна дева
 Saint Gabin de Rome

Христианские святые III века
Умершие в 295 году
Римские святые
Католические святые
Священномученики